LU-ME steht für:
 Kanton Mersch (ISO-3166-2-Code), luxemburgischer Kanton

Lume steht für:
 Lume Tshülthrim Sherab, Wiederbeleber des Buddhismus

Abkürzung